Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2005 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2005 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der SV Wollishofen kam mit 12 eingesetzten Spielern aus, Lugano Bianco Nero ließ 21 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 11 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Eingesetzt wurden Spieler aus 12 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus den Nachbarländern Deutschland und Italien stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Charles Partos (SV Birsfelden/Beider Basel) mit 6 Punkten aus 7 Partien. Mit Sabino Brunello, Daniele Genocchio, Ezio Schafer, Anton Latka (alle Lugano Bianco Nero), Martin Albisetti (SV Wollishofen), Hugo Kalbermatter (Nimzowitsch Zürich) und Beat Jeker (Basel BVB) erreichten sieben Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese (mit Ausnahme von Brunello, der dreimal eingesetzt wurde) nur jeweils eine Partie, dabei gewannen Schafer und Latka ihre jeweils einzige Partie kampflos.

Ältester Spieler der Saison war der für den SV Birsfelden/Beider Basel spielende Charles Partos (* 1936), der ASK Winterthur setzte mit Kambez Nuri (* 1992) den jüngsten Spieler ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2005), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/2004 (veröffentlicht im November 2004) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2005; BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, NAM = Namibia, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SEY = Seychellen, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Schachclub Niederrohrdorf

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

Luzern Musegg

ASK Winterthur

Lugano Bianco Nero

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 Elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)